Louco é um livro do escritor e dramaturgo Julio Zanotta e ilustrado pelo artista plástico Pena Cabreira, publicado pela editora ao Pé da Letra em 1995.

Louco foi escrito em uma sala escura e silenciosa, a partir das ilustrações de Pena Cabreira, com a técnica de escrita automática usada pelos surrealistas. Zanotta espalhou uma pilha de papel em frente a cada um de 20 desenhos feitos a bico de pena por Cabreira e sequencialmente escrevia uma frase para cada um deles, cumprindo várias vezes o circuito em torno de todos buscando criar personalidades patológicas próprias para cada um deles.

Sinopse 
Entre a normalidade e a insanidade o mundo tece sua malha correcional e fabrica cada vez mais novas espécies de delirantes. Aqui nesse confronto da palavra com a imagem a loucura grita seu cárcere.

Louco compõe-se de um conjunto de textos curtos escritos a partir de desenhos de Pena Cabreira. Louco tem sido entendido como uma obra de ficção sobre a loucura, mas também pode ser compreendido como uma metáfora de um mundo cruel. Os textos formam um mosaico, um conjunto que nos remete a uma experiência de sofrimento e opressão. Foi editado em formato de álbum, 25 X 30, todo em papel couchê, com um projeto gráfico arrojado assinado por Marco Cena. Os desenhos a bico de pena de Cabreira são lacerantes, levam ao delírio e não fazem concessões. Convidam a uma viagem sem volta. Não escapamos ao seu fascínio, o argumento nos leva a sucumbir a um estranho sortilégio: perder o controle.
Louco está dividido em 20 breves capítulos, com nomes estranhos. A escrita é ágil, seca, substantiva. Leva o leitor a encarar de frente um mundo só de sombras inarredáveis e luzes ofuscantes. É um desequilíbrio da perspectiva. O personagem (ou os personagens) não discursa. Diz. Louco é um objeto de arte, propõe o que não se esperava. Uma interpretação delirante que nos leva à exaustão.

Crítica

Indicações

Versão para o teatro 
Louco serviu como referencia para a ópera rock Louco – A Lenda Negra de Saxon Frobenius escrita e dirigida por Julio Zanotta em 2004. A adaptação teatral do livro contava a história ficcional de Dr. Frobenius, um dos mais importantes cientistas dos Estados Unidos, que matou e esquartejou a esposa em 1952 alegando ser assediado por demônios. Após um conturbado processo judicial, o cientista foi salvo da cadeira elétrica e foi encaminhado para o hospital psiquiátrico St. Elizabeths Hospital em Washington, onde passou o resto de sua vida.

O espetáculo fundiu encenação teatral e com apresentação musical, onde os atores em cena também tocavam instrumentos musicais. A apresentação era composta de uma trilha de treze musicas compostas por Mark Rockets e Fabiano Mesquita, integrantes da banda Sonix, que acompanhava o personagem central, Frobenius, interpretado por Fábio Lessa.

Ligações externas 
 Site oficial

Livros do século XX
Livros de 1995
Livros de ficção científica
Literatura do Rio Grande do Sul